Příjmení Harding označuje několik osob:
 Abi Harding – britská hudebnice
 Florence Hardingová – americká první dáma, manželka Warrena Hardinga
 John Wesley Harding – rozcestník
 Josh Harding (* 1984) – kanadský hokejový brankář
 Matt Harding (* 1976) – americký herní vývojář
 Sandra Harding (* 1935) – americká filozofka feministické a postkoloniální teorie
 Štěpán Harding (1059–1134) – světec, opat v Citeaux
 Warren G. Harding (1865–1923) – americký prezident
 William James Harding (1826–1899) – novozélandský fotograf

Anglická příjmení